Натуральне число 379
 379 рік до нашої ери
 379 рік нашої ери